Il singolare del torneo di tennis Guadeloupe Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Delaître che ha battuto in finale Stefano Pescosolido 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Nuno Marques (semifinali)
 Tarik Benhabiles (primo turno)
 João Cunha e Silva (primo turno)

 Kelly Evernden (primo turno)
 Bryan Shelton (quarti di finale)
 Cédric Pioline (secondo turno)
 Shūzō Matsuoka (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guadeloupe Challenger 1991